Louf est un nom de famille d'origine flamande (loof : feuillage, verdure; loef : lof).

Variantes 
Loufs, Loof, de Loof, Loef, Loefs, Lof

Patronyme 
 André Louf (1929-2010), moine trappiste, auteur spirituel ;
 André Louf-Decramer (1906-1976), poète belge d'expression flamande ;
 Frédéric Louf, réalisateur français ;
 Régina Louf, essayiste belge.

Autres 
 Louf, émission de télévision diffusée sur Antenne 2 en 1988.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand